Le code 128 est un format de code-barres permettant de coder les 128 caractères de la table ASCII. Il en existe trois tables de codage : A, B et C.

C'est un format courant dans le milieu industriel.

Il existe une normalisation qui dérive du code 128 appelée EAN 128. Cette norme est utilisée pour des besoins de logistique et de traçabilité.

Spécifications

Largeurs des barres 
Le code 128 consiste en une succession de caractères représentés chacun par une succession de trois barres et de trois espaces de largeur variable (1 à 4 unité).
Chaque caractère commence par une barre et se termine par un espace et sa largeur totale est de 11 unités. 

Ce code compte également un caractère spécifique "Stop", qui a comme particularité de contenir 7 barres et espaces, se terminant par une barre, et d'avoir une longueur de 13 unités.

Les détails de chaque caractères sont présentés dans le tableau suivant.
La largeur de chaque barre ou espace peut être de 1, 2, 3 ou 4 unités.

Liens externes 
 Beaucoup d'informations, un logiciel open source et sa police sur Grandzebu
 Class en java GNU GPL pour transformer du texte en codes-barre blog.vepe.fr  

Code-barres

cs:Čárový kód#Code 128